Sosa Rodríguez ist ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Carlos Sosa Rodríguez (1912–1997), venezolanischer Diplomat und Präsident der UN-Generalversammlung
 Fermín Emilio Sosa Rodríguez (* 1968), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

Familienname
Spanischer Personenname